Le nom Comares peut faire référence à plusieurs significations:

Commune 
 La commune espagnole de Comares, se situe en Andalousie.

Alhambra 
 Le palais de Comares est l'un des palais de l'Alhambra de Grenade.

 La tour de Comares est l'une des tours de l'Alhambra de Grenade.